Heilig-Geist-Kirche ist der Name zahlreicher Kirchen, die dem Heiligen Geist geweiht bzw. nach ihm benannt sind (titulus ecclesiae). Das Titularfest wird an Pfingsten begangen.

Siehe auch Heilig-Geist-Spital

Unter anderem gibt es an folgenden Orten Heilig-Geist-Kirchen:

Argentinien 
 Heilig-Geist-Basilika (Buenos Aires)

China 
Hongkong
 Holy Spirit Church (Eastern Kowloon), Kirche der anglikanischen Hong Kong Sheng Kung Hui

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Heilig-Geist-Kirche (Altensteig)
 Heilig-Geist-Kirche (Amorbach)
 Heilig Geist (Balingen)
 Heilig-Geist-Kirche (Daxlanden) in Karlsruhe-Daxlanden
 Heilig-Geist-Kirche (Dillweißenstein) in Pforzheim
 Heilig-Geist-Kirche (Ellwangen)
 Klinikkirche Heilig Geist in Freiburg im Breisgau
 Heilig-Geist-Kirche (Heimerdingen) in Ditzingen-Heimerdingen
 Jesuitenkirche (Heidelberg)
 Heiliggeistkirche (Heidelberg)
 Heilig-Geist-Kirche (Knittlingen)
 Pfarrkirche Heilig Geist (Lahr/Schwarzwald)
 Heilig-Geist-Kirche (Mannheim)
 Heilig-Geist-Kirche (Reichenau) auf der Insel Reichenau im Bodensee
 Heilig Geist Kirche (Reutlingen)
 Heilig-Geist-Kirche (Schorndorf)
 Heilig-Geist-Kirche (Schramberg)
 Spitalkirche zum Heiligen Geist (Schwäbisch Hall) (profaniert)

Bayern 
 Spitalkirche Hl. Geist (Aichach)
 Spitalkirche Hl. Geist (Amberg)
 Heilig-Geist-Kirche (Bad Alexandersbad)
 Spitalkirche (Bad Grönenbach)
 Spitalkirche (Bad Windsheim)
 Heilig-Geist-Kirche (Burghausen)
 Spitalkirche Hl. Geist (Cham)
 Spitalkirche Heilig Geist in Dillingen an der Donau
 Spitalkirche Hl. Geist (Dinkelsbühl)
 Heilig-Geist-Spitalkirche in Eichstätt
 Spitalkirche Hl. Geist (Erding)
 Katholische Pfarrkirche Heilig Geist in Essing
 Heiliggeistkirche (Freising)
 Spitalkirche Heilig Geist (Füssen)
 Pfarrkirche Hl. Geist (Grafengehaig)
 Spitalkirche Hl. Geist (Günzburg)
 Spitalkirche zum Heiligen Geist (Gunzenhausen)
 Spitalkirche Hl. Geist (Höchstädt an der Donau)
 Spitalkirche Heilig Geist (Ingolstadt)
 Spitalkirche Hl. Geist (Kulmbach)
 Spitalkirche Hl. Geist (Landau an der Isar)
 Heilig-Geist-Kirche (Landshut)
 Heilig-Geist-Kirche (München)
 Heilig-Geist-Kirche (München-Moosach)
 Pfarrkirche Hl. Geist (Nähermemmingen)
 Stadtpfarrkirche Heilig Geist (Neuburg an der Donau)
 Hl. Geist und Wilgefortis in Neufahrn bei Freising
 Spitalkirche Hl. Geist (Neuötting)
 Heilig-Geist-Kirche (Obermichelbach)
 Heilig-Geist-Kirche (Oberredwitz) in Marktredwitz
 Filialkirche Hl. Geist (Mittermarbach) in Petershausen
 Spitalkirche Hl. Geist (Pfaffenhofen an der Ilm)
 Alte Heilig-Geist-Kirche (Pullach im Isartal)
 Heilig Geist (Pullach im Isartal)
 Heilig-Geist-Kirche (Regen)
 Heilig-Geist-Kirche (Regensburg)
 Heilig-Geist-Kirche (Rosenheim)
 Spitalkirche Zum heiligen Geist (Rothenburg ob der Tauber)
 Heilig-Geist-Kirche (Schweinfurt)
 Karmelitenkirche Straubing
 Pfarrkirche Heilig Geist (Unterapfeldorf)
 Spitalkirche zum Heiligen Geist (Weißenburg)
 Heilig-Geist-Kirche (Windischeschenbach-Neuhaus)

Berlin 
 Heilige-Geist-Kirche (Berlin-Moabit)
 Heilig-Geist-Kirche (Berlin-Westend)

Brandenburg 
 Heilig-Geist-Kapelle (Angermünde)
 Heilig Geist (Beeskow)
 Heilig-Geist-Kirche (Kirchmöser)
 Heilig-Geist-Kirche (Potsdam)
 Heilig-Geist-Kirche (Teupitz)
 Heilig-Geist-Kirche (Werder)

Hamburg 
 Heiligengeistkirche (Hamburg-Barmbek)

Hessen 
 Heilig-Geist-Kapelle (Bad Sooden-Allendorf)
 Heilig-Geist-Gemeinde in Heilsberg (Bad Vilbel)
 Heilig Geist (Buchschlag) in Dreieich-Buchschlag
 Heiliggeistkirche im Dominikanerkloster Frankfurt am Main
 Ehemalige Heiliggeistkirche (Frankfurt am Main) im Hospital zum heiligen Geist (Frankfurt am Main)
 Heilig-Geist-Kirche (Frankfurt-Riederwald) in Frankfurt-Riederwald
 Heilig-Geist-Kirche (Friedberg)
 Heilig-Geist-Kirche (Fulda)
 Heilig-Geist-Kirche (Hanau)
 Heilig-Geist-Kirche (Heppenheim)
 Heilig-Geist-Kirche (Biebrich) in Wiesbaden-Biebrich
 Katholische Pfarrgemeinde Heilig Geist Goldener Grund in Brechen

Mecklenburg-Vorpommern 
 Garnisonskirche (Anklam)
 Heilig-Geist-Kirche in Güstrow
 Heilig-Geist-Kirche in Kühlungsborn
 Heiligen-Geist-Kirche (Rostock)
 Heilgeistkirche (Stralsund)
 Heiligen-Geist-Kirche (Wismar)
 Heilgeistkirche (Abtshagen) in Wittenhagen-Abtshagen

Niedersachsen 
 Heilig-Geist-Kirche (Benefeld)
 Heilig-Geist-Kirche (Bramsche)
 Heilig-Geist-Kirche (Braunlage-Hohegeiß)
 Heilig-Geist-Kirche (Braunschweig)
 Marktkirche zum Heiligen Geist, Clausthal
 Heilig Geist (Dassel-Markoldendorf)
 Heilig Geist (Faßberg)
 Heilig-Geist-Kirche (Georgsmarienhütte-Oesede)
 Alte Garnisonkirche (Hannover), frühere Heilig-Geist-Kirche
 Heilig Geist (Hannover-Bothfeld)
 Heilig-Geist-Kirche (Vahrenwald) in Hannover-Vahrenwald
 Heilig-Geist-Kirche (Osnabrück-Sonnenhügel)
 Heilig-Geist-Kapelle (Papenburg-Bokel)
 Heilig Geist (Salzgitter)
 Heilig Geist (Sarstedt)
 Heilig Geist (Schwarmstedt)
 Heilig-Geist-Kirche (Soltau-Wolterdingen)
 Heilig-Geist-Kirche (Stade)
 Heilig-Geist-Kirche (Wolfsburg-Klieversberg)
 Heiliggeistkirche (Wolfsburg-Wendschott)

Nordrhein-Westfalen 
 Heilig-Geist-Kirche (Aachen)
 Heilig Geist (Hüsten) in Arnsberg-Hüsten
 Heilig-Geist-Kirche (Bad Oeynhausen)
 Heilig-Geist-Kirche (Bergisch Gladbach)
 Heilig-Geist-Kirche (Bielefeld)
 Heilig-Geist-Kirche (Bochum)
 Heilig Geist (Bösingfeld)
 Heilig Geist (Pivitsheide) in Detmold-Pivitsheide (abgerissen)
 Heilig-Geist-Kirche (Dortmund)
 Heilig-Geist-Kirche (Düsseldorf)
 Heilig-Geist-Kirche (Emmerich am Rhein)
 Heilig-Geist-Kirche (Erkrath)
 Heilig-Geist-Kirche (Essen-Katernberg)
 Heilig-Geist-Kirche (Gütersloh)
 Heilig-Geist-Kirche (Hagen)
 Heilig Geist (Hattingen)
 Heilig-Geist-Kirche (Iserlohn)
 Heilig-Geist-Kapelle (Kempen)
 Zum Heiligen Geist (Köln)
 Heilig Geist (Köln-Gremberghoven)
 Heilig Geist (Köln-Weiden)
 Heilig-Geist-Kirche (Lemgo)
 Filialkirche Heilig Geist in Meerbusch-Büderich
 Heilig-Geist-Kirche in Menden (Sauerland)
 Heilig-Geist-Kirche (Münster)
 Heilig-Geist-Kirche (Nümbrecht)
 Heilig-Geist-Kirche (Ratingen)
 Heilig-Geist-Kirche (Rösrath-Forsbach)
 Heilig-Geist-Kirche (Tüschenbroich) in Wegberg

Rheinland-Pfalz 
 Heilig-Geist-Kirche (Bernkastel)
 Heiliggeistkirche (Speyer)
 Heilig Geist (Landstuhl)

Saarland 
 Heilig-Geist-Kirche (Dudweiler)
 Heiliggeistkirche (Niederwürzbach)
 Heilig Geist (St. Wendel)

Sachsen 
 Heilig-Geist-Kirche (Dresden)
 Weinbergkirche (Dresden)
 Altlutherische Heilig-Geist-Kirche (Görlitz)
 Heilig-Geist-Kirche (Görlitz)

Sachsen-Anhalt 
 Heilig-Geist-Kirche (Calbe)
 Heilig Geist (Greppin) (profaniert)
 Heilig-Geist-Kirche (Magdeburg)
 Heilig-Geist-Kapelle (Quedlinburg)
 Heilig-Geist-Kirche (Querfurt)

Schleswig-Holstein 
 Heiligen-Geist-Kirche (Barmstedt)
 Heiliggeistkirche (Flensburg)
 Heilig-Geist-Kirche (Großhansdorf)
 Heiligengeistkirche (Kiel)
 Heilig-Geist-Kirche (Lübeck)
 Heilig-Geist-Kirche (Pinneberg)
 Heilig-Geist-Kirche (Wohltorf)

Thüringen 
 St. Spiritus (Badra)
 St. Spiritus (Eisenach) (abgebrochen)
 Hospitalkirche (Ellrich)
 Hospitalkirche Zum heiligen Geist in Erfurt
 Heilig-Geist-Kirche (Kerspleben) in Erfurt
 St. Spiritus (Großbrüchter)
 Heilig-Geist-Kirche (Mupperg)
 Zum heiligen Geist (Schiedungen)

Dänemark 
 Heilig-Geist-Kirche (Fåborg)
 Helligåndskirken in Kopenhagen

Estland 
 Heiliggeistkirche (Tallinn)

Frankreich 
 Temple St-Esprit (Besançon)
 Saint-Esprit (Paris)

Indien 
 Igreja do Espírito Santo e Convento de São Francisco (Goa)

Italien 
 Spitalkirche (Bruneck)
 Santo Spirito (Caltanissetta)
 Santo Spirito (Florenz)
 Heilig-Geist-Kirche (Kasern)
 Spitalkirche zum Heiligen Geist (Meran)
 Santo Spirito (Palermo)
 Spirito Santo (Ravenna)
 Spirito Santo alla Ferratella in Rom
 Santo Spirito in Sassia in Rom

Litauen 
 Heilig-Geist-Kirche (Naujoji Akmenė)
 Katholische Heilig-Geist-Kirche (Vilnius)
 Orthodoxe Heilig-Geist-Kirche (Vilnius)

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Neckenmarkt
 Neue Pfarrkirche Stegersbach
 Pfarrkirche Wiesen (neu)

Kärnten
 Filialkirche Heiligengeist am Berge in Ebernorf
 Heiligengeistkirche (Klagenfurt am Wörthersee)
 Heiligengeistkirche (Straßburg)
 Pfarrkirche Heiligengeist (Villach)

Niederösterreich
 Pfarrkirche Edlach an der Rax
 Pfarrkirche Fahndorf
 Pfarrkirche Prellenkirchen
 Heilig-Geist-Kirche (Schwechat)
 Pfarrkirche Spillern

Oberösterreich
 Pfarrkirche Heiliger Geist (Linz)
 Pfarrkirche Lenzing
 Heilig-Geist-Kirche (Mauerkirchen)

Steiermark
 Bürgerspitalkirche (Bad Aussee)
 Heilig-Geist-Kirche Bruck an der Mur
 Bürgerspitalkirche (Graz)
 Pfarrkirche Leoben-Lerchenfeld

Tirol
 Pfarrkirche Telfs-Schlichtling (Pfarre Hl. Geist)
 Pfarrkirche Angath
 Kapelle zum Hl. Geist (Bichl)
 Spitalskirche (Innsbruck)
 Pfarrkirche Debant
 Pfarrkirche Lechaschau

Wien
 Heilig-Geist-Kirche (Wien)

Polen 
 Heilig-Geist-Kirche (Bytom)
 Heilig-Geist-Kirche (Danzig)
 Heilig-Geist-Kirche (Gliwice)
 Friedenskirche (Jawor)
 Heilig-Geist-Kirche (Krakau)
 Heilig-Geist-Kirche (Opole-Winów)
 Heilig-Geist-Basilika (Przeworsk)
 Heilig-Geist-Kirche (Stargard)
 Heilig-Geist-Kirche (Tychy)
 Heilig-Geist-Kirche (Warschau)

Portugal 
 Heiliggeistkirche (Calheta)

Schweiz 
 Heiliggeist (Basel)
 Heiliggeistkirche (Bern)
 Heiliggeistkirche (Flüh)
 Heiliggeist (Interlaken)
 San Spiert (Pontresina, Graubünden)
 Heilig Geist (Wetzikon)
 Heilig Geist (Zürich-Höngg)

Slowakei 
 Heilig-Geist-Basilika (Michalovce)

Slowenien 
 Heiligengeistkirche Javorca
 Kirche zum Heiligen Geist am Osterberg

Spanien 
 Espíritu Santo (Zamora)
 Kathedrale von Terrassa

Syrien 
 syrisch-katholische Heilig-Geist-Kathedrale (Homs)

Togo 
 Kathedrale des Heiligen Geistes (Kpalimé)

Tschechien 
 Heilig-Geist-Kathedrale (Hradec Králové)

Türkei 
 Kathedrale des Heiligen Geistes (Istanbul)

Ukraine 
 Heiliggeistkirche (Potelytsch)
 Heiliggeistkirche (Rohatyn)

Vereinigtes Königreich 
 Kathedrale von Guildford

Organisationen 
 Missionsgesellschaft vom heiligen Geist
 Orden vom Heiligen Geist
 Hospitaliter vom Heiligen Geist
 Missionare vom Heiligen Geist
 Spitalorden vom Heiligen Geist
 Zunft zum Heiligen Geist

Siehe auch 
 Konvent zum Heiligen Geist
 Liste von Heilig-Geist-Kapellen
 Heilig-Geist-Gymnasium
 Spitalkirche zum Heiligen Geist
 Heilig-Geist-Spital

 
Geist